Szent Ilona-kápolna (Otrovanec)
 Szent Ilona-kápolna (Somlójenő)